Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Wuhan. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 22. bis 28. September 2019 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Aryna Sabalenka. Sie konnte ihren Titel verteidigen. Im Doppel waren Elise Mertens und Demi Schuurs die Vorjahressiegerinnen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2019 fand vom 21. bis 22. September 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Wuhan